Волокуша — примітивний транспортний засіб, предок саней
 Волокуша — сільськогосподарське знаряддя для вирівнювання і розпушування ґрунту
 Волокуша — сільськогосподарське знаряддя для транспортування сіна і соломи до стогу, скирти
 Волокуша — густа сітка для ловлі риби на мілині
 Волокуша — санки з коробом для транспортування корисних копалин, переважно вугілля